Rheinland - nome alemão para a Renânia
Rheinland-Pfalz
6070 Rheinland
Ford Rheinland
SMS Rheinland

Veja também
Rhineland

Desambiguação